Rul steht für:

 Rul, russische Tageszeitung in Berlin (1920–1931)
 Rul (Heeze-Leende), Weiler in der niederländischen Gemeinde Heeze-Leende
 Alternativname des Bachs Kleine Dommel